A Brea ou Brea est un toponyme galicien ou portugais qui peut désigner notamment plusieurs localités de Galice sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle :

 A Brea (Sarria), localité de la commune de Sarria, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.
 A Brea (Palas de Rei), localité de la commune de Palas de Rei, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.
 A Brea (O Pino), localité de la commune de O Pino, dans la province de La Corogne, communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.